Erik Lindh (* 24. Mai 1964 in Kungälv) ist ein schwedischer Tischtennisspieler und -trainer. Er ist mehrfacher Mannschaftswelt- und Europameister und gewann bei den Olympischen Spielen in Seoul die Bronzemedaille im Herreneinzel. Er ist der erste europäische Tischtennisspieler, der eine olympische Medaille gewann. Darüber hinaus war er auch in der deutschen Bundesliga aktiv. Seit 2002 ist Lindh Trainer der schwedischen Tischtennisdamennationalmannschaft.

Spielweise 
Erik Lindh glänzte vor allem durch seinen extrem harten Vorhand-„Schuss“ und einen sehr aggressiven, betont temporeichen, Vorhand-Topspin. Von der Spieltechnik her erinnerte er an Kjell Johansson, von seiner Beweglichkeit her eher an Stellan Bengtsson. Er ist Linkshänder.

Karriere als Spieler

Bisherige Vereine 
 Kungälvs BTK (ab 1971)
 Mölndal BTK (Saison 1981/82)
 TTC Grünweiß Bad Hamm (Saison 1982/83)
 TuS Vahr-Bremen (Saison 1983/84 und 1984/85)
 TTC Jülich (1. Bundesliga) (Saison 1985/86 und 1986/87)
 Falkenbergs BTK (Saison 1987/88 bis 1991/92)
 Malmö FF BTF (Saison 1992/93 bis 1993/94)
 Falkenbergs BTK (Saison 1994/95)
 TTC Altena (2. Bundesliga) (Saison 1995/96)
 Team Galaxis Lübeck (Saison 1996/97)
 TTC Frickenhausen (Saison 1997/98)
 BTK Enig (Saison 1998/99 bis 2002/03)
 BTK Rekord (Saison 2003/04)

Turnierteilnahmen 
 EM: 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998
 WM: 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995
 Olympia: 1988, 1992
 Europe TOP-12: 1983 bis 1987, 1989 bis 1992, 1994 bis 1996

Titel und Erfolge 
 Weltmeister (Mannschaft) 1989, 1991, 1993
 Europameister (Mannschaft) 1986, 1988, 1990, 1992, 1996
 Europameister (Doppel) 1986 (mit Jan-Ove Waldner), 1992 (mit Jörgen Persson)
 1. Platz Europe TOP-12 1991
 2. Platz Europe TOP-12 1989
 Bronzemedaille Olympische Spiele 1988 (Einzel)

Privat 
Erik Lindh hat zwei ältere Brüder: Johan und Magnus.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 305–307; Perfect Shot Control
 Rahul Nelson: Keinen Respekt vor Chinesen: Erik Lindh, Zeitschrift DTS, 1986/1 Seite 42-44

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 21. Juli 2014)
 Roger Gottfridsson: Lindh, the infant prodigy, Table Tennis News, Nr. 181, März 1989, Seite 33 (engl.) (abgerufen am 21. Juli 2014)

Tischtennisspieler (Falkenbergs BTK)
Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Tischtennisspieler (VfB Lübeck)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennistrainer (Schweden)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Schwede
Geboren 1964
Mann